Bernard Romans (1720-1784) - naturalista holandês

Comunas francesas
 Romans (Ain)
 Romans (Deux-Sèvres)

Desambiguações de topônimos